Георгий Чепик:
 Чепик, Георгий Степанович (род. 1943) — советский и российский прозаик, публицист и журналист.
 Чепик, Георгий Юрьевич (род. 1968) — российский дипломат, посол.